Las reliquias de la Muerte o Harry Potter y las reliquias de la Muerte es una novela de J. K. Rowling.

Las reliquias de la Muerte puede referirse también a:

Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1, una película de 2010
Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1 (banda sonora), la banda sonora para la película
Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1 (videojuego), un juego basado en la película
Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2, una película de 2011
Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 (banda sonora), la banda sonora para la película
Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 (videojuego), un juego basado en la película
Reliquias de la Muerte, objetos mágicos de ficción en la novela